Jack Douglas (acteur) (1927–2008), Engelse acteur
 Jack Douglas (ijshockeyer) (1930–2003), Canadees ijshockeyer
 Jack Douglas (muziekproducent), Amerikaans muziekproducent